Anna Bergendahl – cantante svedese
 Castello di Bergendahl – edificio storico nel comune di Sollentuna, in Svezia
 Charlie Bergendahl – ex sciatore svedese